Reis da Dinamarca
  
   — também chamado Olavo IV da Noruega

Reis da Noruega
  
  
  
 Olavo IV  — também chamado 
  

Reis da Suécia
 Olavo (filho de Biorno) 
 Olavo da Suécia 

Lendários

 Olavo, o Desbravador — rei lendário da Varmlândia no 
 Olavo — rei dos suíones no 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história